

Тимень — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тимень — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства